Соревнования по дзюдо в весовой категории до 52 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 23 спортсменки.

Свои вторые медали олимпийских игр завоевали Легна Вердесия и Ке Сунхи. На играх в 1996 году кореянка завоевала золото в категории до 48 кг, а кубинка стала бронзовой призёршей в категории до 52 кг.

Самым коротким боем турнира стал поединок первого раунда между венесуэльской спортсменкой Жаклин Фариас и румынкой Йоаной Диней. Он длился всего 11 секунд.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт